Municipio de Sparta puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Sparta (condado de Knox, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Sparta (condado de Dearborn, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Dearborn.
 Municipio de Sparta (condado de Noble, Indiana), un municipio ubicado en el condado de Noble.
 Municipio de Sparta (condado de Kent, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Kent.
 Municipio de Sparta (condado de Chippewa, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Chippewa.
 Municipio de Sparta (condado de Christian, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de Sparta (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.
 Municipio de Sparta (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Sussex.
 Municipio de Sparta (condado de Crawford, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Crawford.